

Persone
Alessandro Porcelli (1995) – pallavolista italiano
Bruno Porcelli (1919-...) – ex calciatore italiano
Daniela Porcelli (1961) – ex mezzofondista e velocista italiana
Filippo Porcelli (1956) – scrittore, autore televisivo e regista italiano
Gianfranco Porcelli (1941) – linguista e accademico italiano
Giovanni Tacci Porcelli (1863-1928) – cardinale italiano e arcivescovo della Chiesa cattolica
Nicola Porcelli (1911-1942) – militare italiano
Nicola "Cola" Porcelli (1935-2010) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Tommaso Porcelli (1916-1940) – militare italiano
Tullio Porcelli, propr, Nicola Porcelli (1914-1940) – militare italiano
Ugo Porcelli (1944) – autore televisivo e produttore televisivo italiano

Altro
Patrizia Porcelli e Patrizio Porcelli – personaggi dei fumetti e dei cartoni animati della Disney
Scogli Porcelli – scogli di Trapani, Italia

Pagine correlate 
 Porcello

Altri progetti